Ralph se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Patricia Marjorie Ralph
 Thomas Shearman Ralph